Konkurencje biegów narciarskich podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 1972 roku zostały przeprowadzone w dniach 4–13 lutego 1972 w mieście Sapporo. W ramach igrzysk zawodniczki i zawodnicy walczyli w siedmiu konkurencjach: czterech indywidualnych (biegach na 15 km, 30 km i 50 km dla mężczyzn oraz 5 km i 10 km dla kobiet) i sztafetach (4 × 10 km dla mężczyzn i 3 × 5 km dla kobiet) – łącznie rozdanych zostało zatem dwadzieścia jeden medali. O medale igrzysk olimpijskich biegacze narciarscy rywalizowali po raz jedenasty, a biegaczki po raz szósty w historii.

Terminarz

Mężczyźni

15 km 

Data: 7.02.1972

30 km 

Data: 4.02.1972

50 km 

Data: 10.02.1972

Sztafeta 4 × 10 km 

Data: 13.02.1972

Kobiety

5 km 

Data: 9.02.1972

10 km 

Data: 6.02.1972

Sztafeta 3 × 5 km 

Data: 12.02.1972

Tabela medalowa

Bibliografia 
 
 

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1972